Antisigma peut être :
 Ͻ, aussi appelé sigma lunaire réfléchi, symbole grec ;
 Ↄ, aussi appelé c inversum, lettre latine claudienne ou symbole abréviatif épigraphique latin ;

Voir aussi 
 Ɔ, o ouvert
 Ↄ, chiffre romain